Аллсвенскан 2016 () — 92-й сезон чемпионата Швеции по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 2 апреля и закончился 6 ноября 2016 года. В чемпионате приняли участие 16 команд. Чемпионский титул защищал «Норрчёпинг». Чемпионом стал клуб «Мальмё»

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Хальмстад» и «Отвидаберг». Их заменили «Йёнчёпингс Сёдра» и «Эстерсунд», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Суперэттан 2015.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры 

Чемпионат Швеции по футболу
Спорт в Швеции в 2016 году
Швеция